Брунольф Бааде (; 15 марта 1904, Берлин — 5 ноября 1969, там же) — немецкий авиаконструктор, специалист по стреловидности крыла. За свою карьеру работал в нацистской Германии, Советском Союзе и ГДР. Наиболее известен своей работой над Baade 152, первым и единственным пассажирским авиалайнером Германской Демократической Республики.

Биография

Ранняя биография 
Карл Вильгельм Брунольф Бааде родился в предместье Берлина Нойкёльне в семье небогатого инженера. У него были две младшие сестры. По матери он приходился дальним родственником Августу Генриху Гофману фон Фаллерслебену, известному германскому поэту и учёному. По воспоминаниям современников, Бааде в некоторой степени гордился этим родством.

В 1910 году Бааде поступил в «реальную гимназию канцлера Фредерика» , которую успешно окончил в 1922 году. Затем обучался в Берлинском техническом университете , по окончании которого работал в фирме «Блом унд Фосс» над созданием судна Waskenland, на котором он впоследствии посетил Южную Америку в качестве помощника кочегара.

Авиационный инженер 
По возвращении в Берлин Бааде сосредоточился на авиационной сфере. Хотя пунктом 5 Версальского Договора постройка самолетов Веймарской республике была запрещена, он работал над планерами и к 1920-м годам добился определенных успехов. В конце 1927 года Бааде получил лицензию пилота, а в 1928 году получил учёную степень по механике. С 1929 года работал в фирме , которая после финансового кризиса слилась с Messerschmitt AG. В 1929—1930 годах он работал с Мессершмидтом над рядом удачных авиалайнеров — ,  и . В 1930 году компания BFW направила Бааде на практику в США, где он познакомился с будущей женой Анной Штерн, а в 1932 году перешёл в компанию Goodyear, где работал над проектом футуристичного поезда .

Бааде не терял связей с родиной и в 1936 году вернулся с женой в Германию, где в октябре был приглашён на работу в фирму «Юнкерс». В 1937 году он вступил в НСДАП. За годы работы он принял участие в ряде проектов — Ju 88, Ju 188, Ju 388 и Ju 287.

Советский период 
После разгрома Германии во Второй мировой войне авиационные специалисты остались не у дел. В 1945 году Бааде несколько месяцев провёл в тюрьме за членство в НСДАП. Благодаря личному обаянию и беглому английскому он быстро сдружился с американскими офицерами, от которых узнал план по радикальной деиндустриализации Германии, что сильно повлияло на личные убеждения Бааде. В июле 1946 года американцы ушли из Дассау, забрав архивы фирмы «Юнкерс», и Бааде предложил свои услуги Советскому Союзу. По решению Совета министров СССР 1400 сотрудников фирмы «Юнкерс» вместе с семьями подлежали переправке в Советский союз для восстановления и переработки немецкого опыта по созданию реактивной авиации. В конце 1946 года немецкие специалисты, переправленные в Подберезье, были разделены на ОКБ-1 и ОКБ-2. ОКБ-1, занимавшееся тяжелыми самолётами и в основном состоявшее из сотрудников «Юнкерса», возглавил Брунольф Бааде.

В Советском Союзе под руководством Бааде были восстановлены чертежи одного из вариантов Ju 287, которому было присвоено наименование EF-131, и было создано его дальнейшее развитие, фронтовой бомбардировщик EF-140, а также осуществлён ряд новых разработок, например, стратегический бомбардировщик EF-132 и фронтовой бомбардировщик РБ-2. Вершиной совместного творчества советских и немецких инженеров стал опытный бомбардировщик «150», совершивший первый полет в 1951 году, но так и не пошедший в серию. Внедрённые на «150» новации впоследствии нашли своё место в иных советских образцах авиатехники — М-4, Ил-54 и других.

ГДР 

Ещё в СССР ОКБ-1 прорабатывали вариант пассажирского самолёта на базе бомбардировщика «150» с условным названием «152». В 1952 году правительство ГДР передало техзадание на разработку пассажирского самолёта средней дальности, рассчитанного на 72 места. Из-за адаптации облик самолета, оставаясь похожим, в целом радикально изменился: два двигателя в подкрыльевых пилонах были заменены на четыре двигателя национальной разработки Pirna 014, располагавшиеся по два в пилонах, передняя часть самолёта была изменена, вертикальный стабилизатор был изменён. Самолёт получил название VEB 152.

Из-за сложности в адаптации двигателей на первом экземпляре были применены советские двигатели РД-9. Первый полёт состоялся в декабре 1958 года. Во время второго полета, репетиционного перед авиашоу, первый экземпляр разбился из-за ошибки пилота. Несмотря на то что второй лётный экземпляр приступил к испытаниям в 1961 году и началась сборка установочной серии самолётов, правительство ГДР приняло решение закрыть программу и отказаться от авиационной промышленности. В том же году Бааде был назначен директором образованного Института лёгковесных конструкций и экономного использования материалов. С 1955 года Бааде также оставался лектором Дрезденского технического университета.

В 1958—1963 годах Бааде являлся кандидатом в ЦК СЕПГ. Он также являлся членом Научного совета ГДР с момента его основания в 1957 году.

Смерть 

В марте 1969 года Бааде оставил все должности из-за рака желудка. Он умер 5 ноября 1969 года в берлинском госпитале (по другим данным — в Дрездене) от осложнений, вызванных болезнью. Похоронен Брунольф Бааде на окраине Айхвальде.

Оценка деятельности 
Большая часть современных исследователей отмечают мощную личную харизму Брунольфа Бааде. Западные исследователи высоко оценивают его организаторский талант, превалировавший над инженерным. Отечественные специалисты отмечают выдающиеся личные качества и трагическую творческую судьбу конструктора, ни одно творение которого так и не пошло в серию. Удостоен ордена ГДР «За заслуги перед Отечеством» в 1959 году. Именем Бааде названа улица в берлинском районе Людвигсфельде, а также небольшая улица у аэропорта Берлин-Бранденбург.

Семья 
 Жена — Анна Бааде (урождённая Stierle) (1909-1994)
 Дочь — Ингеборг (г.р. 1934)
 Дочь — Ангелика (г.р. 1937)
 Сын — Олаф (г.р. 1944)
 Дочь — Элеонора (г.р. 1946)

Проекты авиатехники 
 EF-131
 EF-140
 РБ-2
 150 (опытный бомбардировщик)
 Baade 152

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Авиаконструкторы по алфавиту
Авиаконструкторы Германии
Авиаконструкторы СССР
Машиностроители
Члены НСДАП
Члены Социалистической единой партии Германии
Умершие от рака желудка
Похороненные в Бранденбурге